Джироламо Пріулі () — 83-й венеціанський дож, який обіймав титул голови держави від 1 вересня 1559 року аж до своєї раптової смерті від інсульту.

Померли від інсульту